Demanufacture — другий студійний альбом американського метал-гурту Fear Factory, виданий вийшов 1995 року.

Список композицій

Примітки  

Альбоми Fear Factory
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Roadrunner Records